Альвеоляти (Alveolata) — надтип простистів (Protista) що об'єднує інфузорій, споровиків і динофлагелят. Спочатку виділення таксона було засноване виключно на порівнянні первинної послідовності нуклеотидів декількох генів, проте згодом була виявлена і морфологічна синапоморфія, що полягає в наявності т.з. альвеол — сплощених мембранних цистерн, розташованих безпосередньо під клітинною мембраною.

Таксономія 
 Війчасті (Ciliophora) — близько 8000 видів;
 Апікомплексні (Apicomplexa) — близько 4000 видів.
 Хромеріди (Chromerida) — 2 види
 Динофлагеляти (Dinoflagellata) — близько 2500 видів.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що зображує еволюційні зв'язки між класами альвеолят

Див. також 
 Sar

Джерела 

 
Супергрупа SAR